The Stripped Mixes – kolekcja klasycznych utworów Michaela Jacksona i The Jackson 5 w nowych miksach.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy kompilacyjne Michaela Jacksona
Albumy muzyczne wydane w roku 2009
Albumy Motown